Родолфо Санчез Табоада има више значења:

 Родолфо Санчез Табоада, Манеадеро (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Родолфо Санчез Табоада, Лас Лагунитас (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Родолфо Санчез Табоада, Терсера Сексион (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику